Kobad I rei persa sassànida (488 - 497 i 499-531)
 Kobad II, rei persa sassànida Sheroe (628)